Champ de Mars ou Champ-de-Mars est un nom de lieu, généralement urbain, faisant à la fois référence au dieu Mars et au mois de mars (qui lui était autrefois dédié). La fonction du « champ de Mars » a évolué au cours du temps.

Antiquité 
Le Champ de Mars est dans la Rome antique une plaine située entre la ville républicaine et la rive gauche du Tibre.

Moyen Âge 
Au Moyen Âge, le champ de mars, puis champ de mai, est un nom générique que l'on a donné aux grandes assemblées de guerriers francs en Gaule aux époques mérovingienne et carolingienne. Le nom associe un lieu (un pré où tous les chevaux des différents guerriers pouvaient se rassembler pour la première fois de l'année avant de partir pour une nouvelle campagne militaire) et la période de l'année la plus favorable à la pousse de l'herbe du champ en question et qui peut être aussi bien choisie en mars qu'en mai.

Pour le médiévaliste Maulin, spécialiste de la chanson de geste en littérature médiévale :

Maulin (en 1863) voyait là une des origines des cantilènes, qui ont ensuite - selon lui - évolué en chansons de geste ;
 , mais, estime Maulin, .

Sens contemporain 

Depuis la Renaissance, et dans cette même acception guerrière, ce nom était donné aux places sur lesquelles se déroulaient les exercices militaires. Les villes de garnison avaient leur champ de Mars (dénommé aussi parfois « champ de bataille ») et l'expression sert à désigner de nombreuses places ou espaces verts modernes qui ont perdu cette fonction première.

En Belgique, le terme de « plaine des manœuvres » (ou « plaine de manœuvres ») est en général préféré. La plupart ont cependant disparu. Des plaines des manœuvres ont notamment existé à Bruxelles (actuel campus de l'ULB et de la VUB à Ixelles, au parc du Cinquantenaire à proximité de l'École royale militaire), Liège (Droixhe), Charleroi (Palais de justice et Parc Jacques Depelsenaire), Tournai, Anvers et Arlon.

Odonymie 

 le Champ-de-Mars, un jardin public à Paris (voir aussi : Fusillade du Champ-de-Mars) ;
 le Champ de Mars à Saint-Pétersbourg;
 le Champ-de-Mars à Montréal ;
 le Champ de Mars à Lille ;
 le Champ de Mars à Annaba ;
 le Champ-de-Mars (Πεδίον Άρεως « Pedion Areos ») à Athènes ;
 Champ de Mars : Jardin public à Montpellier ;
 le Champ-de-Mars d'Annecy, surtout appelé Le Pâquier, vaste promenade paysagère au bord du lac d'Annecy ;
 le Champ-de-Mars : Jardin public à Rouen
 le Champ de Mars : esplanade arborée où se situe le kiosque Peynet à Valence ;
 Champ-de-Mars et rue du Champ-de-Mars : respectivement place publique et artère à Port-au-Prince, Haïti ;
 Champ de Mars et Jardin du 8 mai 1945 de Vienne : place publique et jardin public à Vienne
 Champ-de-Mars : parc public à Colmar ;
 Champ-de-Mars : place célèbre et quartier très prisé situé à Béziers (Hérault), comprenant l'université et deux importantes médiathèques, dont le centre de culture occitane Lo Cirdòc considéré comme l'un des plus importants de France ;
 Champ-de-Mars : esplanade et centre commercial dans le centre d'Angoulême ;
 Le cours du Champ-de-Mars à Nantes ;
 La rue du Champ-de-Mars à Paris () ;
 La rue du Champ-de-Mars, une rue de Reims ;
 L'esplanade du Champ de Mars à Rennes surplombe l'esplanade Général de Gaulle (ancienne place du Champ de Mars), au sud des Champs Libres ;
 Hippodrome du Champ-de-Mars : le plus vieil hippodrome de l'hémisphère sud situé à l'île Maurice ;
 Le Champ de Mars à Briançon dans les Hautes-Alpes.
 La place du Champ de Mars, à Saint-Lô dans la Manche, situé en plein centre-ville.
 Le Camas, à Marseille, dont le nom est la déformation en provençal du latin Campus Martius.

Stations de métro 
 Champ de Mars est une station abandonnée de la ligne 8 du métro de Paris ;
 Champ-de-Mars est une station de la ligne orange du métro de Montréal.

Gare 
 Gare du Champ de Mars - Tour Eiffel est une gare ferroviaire de Paris située sur la ligne C du RER d'Île-de-France.

Oronymie 
 Le Champ de Mars est un sommet ardéchois du Massif central, en France.

Notes et références 

Toponymie